Hazeldonk/Meer, een grensovergang tussen Nederland en België;
 Hazeldonk (Zundert), buurtschap in de gemeente Zundert;
 Hazeldonk (Breda), een wijk in Breda;
 Verzorgingsplaats Hazeldonk, een verzorgingsplaats langs de autosnelweg bij de gelijknamige grensovergang;
 Hazeldonk (Vlierden), een hoeve te Vlierden en residentie van de heren van Vlierden (1750-1888).